Мискијапан има више значења:

 Мискијапан (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Мискијапан (Омитлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Мискијапан (Текоматлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Мискијапан (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику